Frangipane est un mot italien qui peut faire référence à :

Patronyme 
Frangipane ou Frangipani est un nom de famille italien notamment porté par :

Noblesse 
 Famille Frangipane ou Frangipani, famille aristocratique italienne :
  (-), noble et consul italien ;
  (-), noble italien, fils du précédent ;
 Mutio Frangipani (), botaniste italien, a donné son nom au frangipanier ;
 Niccolò Frangipane (actif entre 1565 et 1597), peintre italien ;
  (ca. 1120-après 1174), noble italienne ;
 Oddone Frangipane (), seigneur et militaire italien ;
  (1544-1612), archevèque italien ;
  (1040-1127), religieux italien ;
 Pompeo Frangipani, maréchal de France sous Louis XIII, inventeur d'un parfum à base d'amandes avec lequel il parfumait ses gants.

Autres personnalités 
 Alfonso Frangipane (1881-1970), peintre, dessinateur, essayiste et historien de l'art italien ;
 Cornelio Frangipane, dit l'Ancien (1508-1588), avocat et littérateur italien ;
 Cornelio Frangipane il Giovane (1553-1643), noble, juriste, astrologue et poète italien ;
  (1934-), journaliste, designer et écrivain italien ;
  (1902-1967), alpiniste, athlète et footballeur italien ;
 Ashley Nicolette Frangipane, connue sous son pseudonyme Halsey (1994-), auteure-compositrice-interprète, poète, créatrice de maquillage et actrice américaine ;
 Marcella Frangipane (1948-), archéologue italienne ;
  (1979-), footballeur argentin.

Cinéma 
 , film d'animation danois de 1993.

Produits et gastronomie 
 Frangipane (désuet), parfum utilisé pour les peaux servant à faire des gants, employé du  au début du .
 Frangipane (désuet), sorte de liqueur parfumée.
 Frangipane (désuet), sorte de poire.
 Frangipane, crème d'amandes qui entre dans la composition de la galette des rois.
 Frangipane, cocktail sans alcool à base de fruit de la passion, banane, noix de coco et fraise.

Botanique 
 Frangipane, fruit du frangipanier.

Architecture 
 Château Frangipane, ancien château-fort situé dans le commune de Terracine dans le Latium en Italie.
 , palais maniériste du rione Pigna de Rome en Italie ;
 , hôpital de la ville d'Ariano Irpino dans la région Campanie en Italie.

Toponyme 
 , section communale de la commune de Fond-des-Blancs en Haïti.

Références

Voir aussi 
 Frangipanier, genre botanique se composant principalement de buissons et d'arbres feuillus originaires des régions tropicales et subtropicales d'Amérique.

Patronyme italien